Glenroy steht für:

 Glenroy (New South Wales), Ort in Australien, Teil von Albury City
 Glenroy (Queensland), Ort in der Rockhampton Region, Australien
 Glenroy (Victoria), Vorstadt von Melbourne, Australien
 Glenroy (Neuseeland), Ort in der Canterbury Region
 Glenroy River, Fluss in Neuseeland

Siehe auch:
 Glen Roy